Одеев — фамилия; имеет женскую форму Одеева.
 Одеев, Пиргулы — туркменский государственный деятель.
 Одеев, Ханджар (род. 1972) — туркменский шахматист, гроссмейстер.